Ниже представлен список людей и произведений, включённых в Зал славы научной фантастики и фэнтези.

Деятели

Произведения

Примечания 

Списки:Литература
Списки:Фантастика
Списки:Фэнтези
Списки лауреатов премий